Akustycznie – album Dżemu (sierpień 1994)
 Akustycznie – suplement – album Dżemu (grudzień 1994)
 Akustycznie: Mała wojna – album Lady Pank (1995)
 Akustycznie – album Urszuli (1996)
 Akustycznie – album Budki Suflera (1998)
 Akustycznie – album Józefa Skrzeka (2003)
 Akustycznie – album koncertowy grupy Turbo (2009)
 Akustycznie – album Iry (2014)
 Akustycznie – album Lady Pank (2015)
 Muzyka akustyczna – muzyka wykonywana przy użyciu instrumentów akustycznych